Битва під Заславом — битва, що відбулася 25 січня 1491 року між литовсько-польським і татарським військами.
 Битва під Заславом — битва, що відбулася 1534 року між козацьким і татарським військами.
 Битва під Заславом — битва, що відбулася в травні 1649 року між козацьким і коронним військами.
 Битва під Заславом — битва, що відбулася 18 червня  1792 року між річпосполитським і російським військами. В історіографії більше відома як битва під Жилинцями.
 Битва під Заславом — битва, що відбулася 23 вересня 1920 року між польським і більшовицьким військами.